

Pessoas
Britta Persson
Erik Persson
Göran Persson
Jörgen Persson
Malte Persson
Milton Persson
Nina Persson
Stefan Persson

Outros
9275 Persson - um asteroide

Veja também
Person

Desambiguação